Willem de Roos (militair) - Wilhelmus Leonardus de Roos (1906-1986); Nederlands militair
 Willem de Roos (politicus) - Willem Karel de Roos (1924-1987); Nederlands politicus